Vrbas es un topónimo eslavo que puede referirse a:

 El río Vrbas, en Bosnia y Herzegovina; 
 La ciudad y municipio de Vrbas, en Serbia; 
 La localidad de Vrbas, en Bosnia y Herzegovina; o
 La provincia denominada Banovina del Vrbas, en el antiguo Reino de Yugoslavia.